Сутин — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Сутин, Альберт Ильич — инженер-изобретатель.
 Сутин, Илья Аронович (1897—?) — советский учёный-микробиолог.
 Сутин, Хаим Соломонович (1893—1943) — художник.
 Сутин, Павел Рафаилович — писатель.

Топоним 
 Сутин — деревня в Пуховичском районе Минской области Белоруссии.

См. также 
 Сутинский сельсовет